Klérus je původem řecké slovo κληρος (kléros) a může mít několik významů:

 duchovenstvo
 příděl půdy udělený občanovi
 u dřívějších autorů obecně kus země
 polský film Kler (2018)

Reference